Bar Lake heißen folgende geographische Objekte:

 Bar Lake (Arkansas), See in den Vereinigten Staaten
 Bar Lake (Sabine Parish, Louisiana), See in den Vereinigten Staaten
 Bar Lake (Tensas Parish, Louisiana), See in den Vereinigten Staaten
 Bar Lake (Alger County, Michigan), See in den Vereinigten Staaten
 Bar Lake (Manistee County, Michigan), See in den Vereinigten Staaten
 Bar Lake (Oceana County, Michigan), See in den Vereinigten Staaten